Сбо́рная Сальвадо́ра по футбо́лу () — представляет Сальвадор на международных футбольных турнирах и в товарищеских матчах. Сборная Сальвадора дважды, в 1970 и 1982 годах, выходила в финальную стадию чемпионатов мира, но не завоевала очков ни в одном из них. Более того, в 1982 году ею был установлен антирекорд по самому крупному поражению в истории чемпионатов мира (также ставшее самым крупным поражением в истории сборной), когда Венгрия разгромила Сальвадор со счётом 10:1. Два участия в чемпионатах мира — это пятый результат в зоне КОНКАКАФ после признанных лидеров — Мексики и США, а также Коста-Рики и Гондураса.

Высшее место в рейтинге ФИФА сборная Сальвадора заняла в апреле и мае 2012 года, поднявшись на 49-е место, низшим стало 169-е место в ноябре 2006 года.

Состав сборной 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Уго Пересом для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 против сборной США (27 января 2022), сборной Гондураса (30 января 2022) и сборной Канады (2 февраля 2022).
 Игры и голы приведены по состоянию на 11 декабря 2021 года:

Примечания

Ссылки 
 Сборная Сальвадора на сайте ФИФА

Сальвадор